Název Na skalách může označovat:

 Na skalách (Krušné hory) (1037 m) – hora v Krušných horách
 Na skalách (Zábřežská vrchovina) (564 m) – kopec v Zábřežské vrchovině
Na skálách (Brdy) – přírodní rezervace v okrese Příbram
 Na skalách (přírodní památka, okres Chrudim) – přírodní památka u obce Rabštejnská Lhota v okrese Chrudim
 Na Skalách (přírodní památka, okres Brno-město) – přírodní památka v okrese Brno-město
Název Na skálách může označovat:

Na skálách (Brdy) (746 m) – hora a přírodní rezervace v okrese Příbram